«У́личные та́нцы 2» () — британский и немецкий кинофильм 2012 года.

Уличный танцор Эш жаждет реванша за проигрыш на конкурсе Streetdance и хочет собрать команду. Эш встречает девушку Еву, танцующую сальсу, и влюбляется в неё.

В ролях 

Режиссёр дубляжа — Леонид Белозорович.

Музыка

Саундтрек 
 Queen — «We will rock you» (LP & JC remix) (1:02)
 Angel feat. Wretch 32 — «Go in, go hard» (3:43)
 Jessie J — «Domino» (3:20)
 Sunday Girl — «High & low» (3:09)
 Dappy & Brian May — «Rockstar» (3:37)
 Dionne Bromfield — «Who says you can`t have it all» (3:23)
 Lloyd Perrin and Jordan Crisp feat. Anwar «Flitstylz» Burton — «Invincible» (3:05)
 Tyga — «Rack city» (3:06)
 Bodyrox — «Bow wow wow» (2:13)
 Nicki Minaj — «Super bass» (3:21)
 Rizzle Kicks — «Mama do the hump» (3:36)
 Drake feat. Lil Wayne and Tyga — «The Motto» (3:01)
 Taio Cruz — «Troublemaker» (3:14)
 Tinchy Stryder feat. Pixie Lott — «Bright lights» (3:27)
 Morning Runner — «Burning benches» (4:08)
 Wretch 32 feat. Example — «Unorthodox» (3:05)
 Incredible Bongo Band — «Apache» (1:13)
 Chase & Status feat. Clare Maguire — «Midnight caller» (3:39)
 Dev — «Bass down low» (Static Revenger remix) (3:09)
 Herve — «Together» (2:37)
 Skepta — «Hold on» (Original mix) (3:41)
 Lloyd Perrin and Jordan Crisp — «Baudelaires tango no vox» (2:49)
 Lloyd Perrin and Jordan Crisp — «Catacombs dance off» (Remix) (4:24)
 Latin Formation — «Cuba 2012» (DJ Rebel StreetDance 2 remix) (3:56)
 Los Van Van — «Aqua» (Remix) (3:02)
 Polluted Mindz — «Ride my beat» (3:33)

Ссылки 
 Официальный российский сайт фильма

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы 2012 года в 3D
Фильмы Великобритании в 3D
Фильмы Германии в 3D
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Германии
Музыкальные фильмы Великобритании
Музыкальные фильмы Германии
Фильмы Макса Дживы
Фильмы Дании Пасквини